Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vadim Kucenko che ha battuto in finale Neville Godwin 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Lorenzo Manta (secondo turno)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)

 Nicolas Escudé (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Christophe Rochus (semifinali)
 Radek Štěpánek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1999